

Brasil 
 Linha 6 do Metrô de São Paulo

Mundo 
 Linha 6 do Metropolitano de Paris
 Linha 6 (Metro de Barcelona)
 Linha 6 (Metro de Madrid)
 Linha 6 do Metrô de Santiago

Ver também

Desambiguações de transporte